Division I i bandy 1964/1965 var Sveriges högsta division i bandy säsongen 1964/1965. Södergruppstvåan Örebro SK lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 5-2 mot norrgruppsvinnaren Brobergs IF i finalmatchen på Stockholms stadion den 7 mars 1965.

Upplägg
De två bäst placerade lagen i var och en av de tre geografiskt indelade åttalagsgrupperna gick till någon av de två slutspelsserierna, där gruppsegrarna gick till final. Eftersom serien skulle minskas till två geografiskt indelade 10-lagsgrupper inför kommande säsong fick lag 6 i respektive grupp spela en nedflyttningsserie, där det sämst placerade laget flyttades ned till Division II. Lag 7-8 i respektive grupp flyttades direkt ned till Division II.

Förlopp
Skytteligan vanns av Claes-Håkan Asklund, Bernt Ericsson, Falu BS med 25 fullträffar..

Seriespelet

Division I norra

Division I centrala

Division I södra

Nedflyttningsserien

Slutspelsserier

Slutspelgrupp A

Slutspelgrupp B

Svensk mästerskapsfinal
7 mars 1965: Örebro SK-Brobergs IF 5-2 (Stockholms stadion)

Svenska mästarna

Källor

Externa länkar

 Bandytipset kalenderbiteri
 Jimmys bandysida

Sport i Sverige 1964
Sport i Sverige 1965
Bandysäsongen 1964/1965
1964/1965